Polikaprolakton (PCL) – biodegradowalny polimer
 Printer Command Language (PCL) – język obsługi drukarek laserowych i drukarek atramentowych opracowanych przez firmę Hewlett-Packard